

Geografia
 Cantone di Campoloro di Moriani – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Corte, (Corsica settentrionale – Francia), soppressa nel 2014
 San Giovanni di Moriani – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Corsica
 Santa Lucia di Moriani – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Corsica 
 Santa Reparata di Moriani – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Corsica

Persone
 Alberto Moriani (1944) – montatore italiano
 Giuseppe Moriani (...–...) – pittore italiano di scuola toscana del XVIII secolo
 Napoleone Moriani (1808-1878) – tenore italiano